ZBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Zabreh, Ostrava, Repubblica Ceca